Miejscowości w USA:
 Water Valley – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Graves
 Water Valley – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Yalobusha
Gminy w USA:
 Water Valley (ang. Water Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph